Dans la mythologie grecque, Marsyas est un satyre.

 , astéroïde Apollon sur une orbite rétrograde, nommé d'après le personnage mythologique.
 Deux historiens antiques de Macédoine portent ce nom :
 Marsyas de Pella () ;
 Marsyas de Philippes ().
 Le Marsyas (Çine Çayı en turc) est une rivière de Turquie, affluent du Méandre.
 Marsyas est une revue occitane publiée par Sully-André Peyre de 1921 à sa mort (1961).
  est un groupe de folk rock tchèque.